Карема () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 769 человек (2008 г.), плотность населения составляет 77 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 10010. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/